John Gladwin ist der Name folgender Personen:

* John Gladwin (Bischof) (* 1942), britischer Geistlicher, Bischof von Chelmsford
 John Gladwin (Leichtathlet) (* 1963), britischer Mittelstreckenläufer